

Cinema 
 Breach - L'infiltrato (Breach) – film del 2007 diretto da Billy Ray
 Breach (Breach) – film del 2020 diretto da John Suits

Musica 
 Breach – gruppo musicale svedese
 Breach – album dei Wallflowers del 2000
 Breach – EP di Lewis Capaldi del 2018